Еле́на Ильина́ (настоящее имя — Ли́я Я́ковлевна Пре́йс, урождённая Марша́к; , Острогожск, Воронежская губерния, Российская империя — 2 ноября 1964, Москва, СССР) — русская советская писательница.

Биография 
Родилась  в Острогожске Воронежской губернии (ныне Воронежская область) в еврейской семье. Сестра писателей С. Я. Маршака и М. Ильина. Окончила словесное отделение Ленинградского института истории искусств в 1926 году. 

Дебютировала в печати в 1925 году рассказом в журнале «Новый Робинзон». В том же году выпустила первую книгу «Турусы на колёсах». В дальнейшем печаталась в журналах «Ёж», «Чиж», «Костёр», «Пионер», «Мурзилка» и др. Автор повестей «Медведь-гора» (1936), «Переход через границу» (1936), «Двадцать третий пассажир» (1936), «Четвёртая высота» (о подвиге Гули Королёвой, 1945), «Это моя школа» (первоначально повесть называлась «Всегда готовы»; 1955), документальной повести для детей «Неутомимый путник. Детство, юность и молодые годы Карла Маркса» (1964), рассказов «Печать управдома» (1927), «Онорино», «В автобусе», «Белая Рыжая» (1931), а также сборника документальных рассказов «Четыре мая» (1941).

Елене Ильиной принадлежит много рассказов, стихов и сказок для детей младшего и среднего возраста, которые составили сборники и книги «Лёшка беспризорный», «Два детдома» (1928), «Сорока ворона» (1930), «Наш поезд» (1930), «Был у Кати день рожденья» (1963), «Шум и шумок», «Пушистый гость» (две версии 1937 г. и 1959 г.), «Топ-топ». Занималась также переводами произведений иностранной литературы на русский язык. Перевела книгу стихов башкирских поэтов «С отвагой в сердце». Многие произведения Елены Ильиной ныне являются библиографической редкостью.

Стиль Ильиной был разнообразным в соответствии с той возрастной группой читателей, которой в тот или иной период адресовались её произведения. В целом же она всегда стремилась к серьёзному разговору даже с самыми маленькими читателями, старалась заинтересовать детей событиями и явлениями окружающей их жизни.

Умерла 2 ноября 1964 года.

Семья 
Муж — Илья Исаакович Прейс (1892—1958), историк и философ.

Публикации 
 Елена Ильина. Турусы на колесах: Стихи для детей. Л.: Радуга, 1925. — 16 с.
 Елена Ильина. Два детдома: Стихи для детей. М.:: Государственное издательство, 1928. — 12 с.
 Елена Ильина. Пушистый гость. М.—Л.: Издательство детской литературы, 1937. — 59 с.
 Лия Прейс. Земля наша: Стихи. Уфа: Башгосиздат, 1943. — 32 с.
 Елена Ильина. Четвёртая высота: Повесть. М.—Л.: Детгиз, 1949. — 306 с.
 Елена Ильина. Шум и Шумок и другие сказки. М.—Л.: Детгиз, 1949. — 32 с.

Память 
Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

Литература 
 Советские детские писатели: Биобиблиографический словарь (1917—1957). — М., 1961.
 Исарова Л. Т. Ильина Е. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — Стб. 101—102.

Примечания

Ссылки 
 Елена Ильина

Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Самуил Маршак
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Родившиеся в Воронежской губернии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Детские писательницы СССР